Aloïs Menu  est un acteur, réalisateur et producteur français né le  à Reims dans la Marne.

Biographie

Enfance 
Aloïs Menu est né à Reims dans la Marne et passe son enfance à Tinqueux ainsi que dans les landes et le var, régions auxquelles il reste très attaché. Il a un frère cadet nommé Grimaud Menu qui est opérateur steadicam et réalisateur qui a fait quelques apparitions dans ses films notamment en tenant le premier rôle dans le court-métrage Frangin en 2016.

Carrière

Débuts 

Il commence à se former au théâtre entre 2007 et 2012 à Tinqueux dans la Marne à l’âge de douze ans grâce à l’association « Les Panikonpas » qu’il a créé avec ses camarades du collège Paulette Billa. Durant ces années, il expérimentera également la radio dans une petite radio locale nommée « Cigale fm » et l’animation lors d’une manifestation associative et bénévole appelée « Le Cabaret du coeur » qu’il a également mis en place et qui servait à regrouper des fonds pour la recherche contre les maladies rares et orphelines. 

Aloïs Menu débute ensuite sa carrière à la télévision et au cinéma en 2013 en faisant quelques apparitions en silhouette dans Alice Nevers, le juge est une femme, Chocolat, Dalida ou encore Ils sont partout. Il joue par ailleurs dans de nombreux courts-métrages à destination de festivals internationaux comme le Nikon Film Festival et
le 48 Hour Film Project. 

En 2015, il réalise son premier court-métrage Frangin dans sa ville natale et il ouvre également sa production nommée Wondrous Films.

Entre 2018 et 2020, il donne un nouvel élan à sa carrière en étant représenté par l'agent Aurore Castaldi et décroche ses premiers petits rôles à la télévision.

Filmographie

Acteur

Cinéma 

 2023 : Bernadette de Léa Domenach : Le Caviste de Brive

Télévision 

 2019 : Les Rivières pourpres de Olivier Barma  () : Directeur de l’hôtel
 2019 : De Gaulle, l’éclat et le secret de François Velle : Officier américain
 2021 : L'Amour (presque) parfait de Pascale Pouzadoux : Rugbyman
 2021 : Petits secrets en famille de Nicolas Filali : Erwan Perwat
 2022 : Meurtres en Champagne de Dominique Ladoge : L’employé de Dupaquier
 2022 : Lupin de Xavier Gens et Hugo Gélin : Gardien de prison Pellegrini
 2022 : Les mystères de l’amour de Michel Brugier : Garçon de café

Courts-métrages 

 2016 : Frangin de Aloïs Menu : Alex 
 2018 : Artifices de Paul Gomérieux : Scientifique Bruno
 2018 : Cheval Blanc de Gregory Sacré et Romain Sidan : Le mari 
 2020 : Le veilleur de Chris Moreira : Monsieur Bolet

Réalisateur 

 2016 : Frangin de Aloïs Menu

Producteur 

 2016 : Frangin de Aloïs Menu

Théâtre 

 2022 : Une Cellule pour deux de Mélanie Belamy, mis en scène par Noëlle Verrieras - Festival d'Avignon off

Distinctions

Récompenses 

 2021 : South America Awards : Meilleur acteur dans un second rôle pour Le veilleur.

Nominations 

 2021 : Garoa Awards : Meilleur acteur dans un second rôle pour Le veilleur.

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Naissance en février 1994
Naissance à Reims